Nacque il 16 febbraio 1895 dal ten. col. Douglas Carnegie e da Margaret Jean Johnstone-Douglas.

Studiò presso la Gresham's School, Holt e il King's College (Cambridge) e prestò servizio durante la I guerra mondiale del 1914–1918 (con menzione nei dispacci per meriti) come capitano (temporaneamente come maggiore) della 95ª Brigata (Hants Yeomanry), Royal Field Artillery (TA). 

Sposò Dorothy May Campion, figlia del colonnello Sir William Robert Campion e di Katherine Mary Byron, il 20 luglio 1920 ed ebbe quattro figli:

Lady Mary Elizabeth Carnegie (nata il 18 ottobre 1921)
David John Carnegie (4 dicembre 1922 - 21 novembre 1942)
Robert Andrew Carnegie (24 giugno 1926 - 26 gennaio 1994)
Lady Susan Jean Carnegie (nata il 20 agosto 1930)

Succedette nel 1963 al primo cugino David Ludovic George Hopetoun Carnegie, che morì senza figli.

Morì il 22 luglio 1975 all'età di 80 anni.

Note 

Conti di Northesk
Studenti del King's College London